Clásica de Almería 2020 – 35. edycja wyścigu kolarskiego Clásica de Almería, która odbyła się 16 lutego 2020 na trasie o długości ponad 187 km z miasta Almería do miejscowości Roquetas de Mar. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Hiszpanii
UCI ProSeries 2020
2020 w Hiszpanii